Змагання з плавання на дистанції 100 метрів брасом серед жінок на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2017 відбулись 24 and 25 липня 2017.

Рекорди
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Під час змагань встановлено такі рекорди:

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів 24 липня о 10:00.

Півфінали
Півфінали розпочались 24 липня о 17:58.

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал
Фінал розпочався 25 липня о 19:17.

Примітки 

100 метрів брасом (жінки)